Аутазис () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Входит в экономико-статистический микрорегион Манаус. Население составляет 32 135 человек на 2010 год. Занимает площадь 7 599,36 км². Плотность населения — 4,23 чел./км².

История 
Город основан в 1956 году.

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере —  муниципалитет Карейру-да-Варзеа
 на северо-востоке —  муниципалитет Итакуатиара
 на востоке —  муниципалитет Нова-Олинда-ду-Норти 
 на юге —  муниципалитет Борба
 на западе —  муниципалитет Карейру

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 37 033 жителей.

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 2 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 408 026 988,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 12 897,15 реала (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,812 (данные: Программа развития ООН).

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас